De Glazen Stad, boek en tv-serie
bijnaam van het Westland (Nederlandse streek)

Zie ook
City of Glass (doorverwijspagina)